Collège Mariama steht für:

 Collège Mariama (Schule), Schule in Niamey in Niger
 Collège Mariama (Stadtviertel), Stadtviertel in Niamey in Niger